Plusieurs villes possèdent une rue de Robiano :

Rue de Robiano à Binche
 Rue des Comtes de Robiano à Braine-le-Château
 Rue de Robiano à Bruxelles
 Rue de Robiano à Tervueren
 Rue Gravin de Robiano à Gijzegem
 Rue de Robiano à Borsbeek

Notes et références 

Robiano Rue